Gerste steht für:

 die Getreideart Gerste
 die Pflanzengattung Gerste (Gattung)

Gerste ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Gerste (1872–1956), deutscher Turnlehrer und Sportdirektor 
 Ronald D. Gerste  (* 1957), deutscher Augenarzt, Journalist und Sachbuchautor

Siehe auch:
 Gerstenkorn